Indianapolis 500 1941 je bila devetindvajseta dirka Indianapolis 500 na dirkališču Indianapolis. Potekala je 30. maja 1941.

Rezultati

1941 v športu
1941